

Patronyme
Jean-Pierre Destrade est un homme politique français.

Divers
L'affaire Destrade, du nom du conseiller général des Pyrénées-Atlantiques Jean-Pierre Destrade, est une affaire politico-financière qui a ébranlé une partie des partis politiques de la gauche française de 1993 à 2005.

Homophone
Godefroi d'Estrades, né en 1607 à Agen et mort le  à Paris, était un diplomate français et maréchal de France, maire perpétuel de Bordeaux, vice-roi d'Amérique.